Nolte steht für:

 Nolte (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Nolte (Holding), Holdinggesellschaft in der Möbelfertigung
 Nolte Küchen, Hersteller von Küchen
 Nolte-Möbel, Hersteller von Schrank- und Schlafzimmermöbeln

Siehe auch:

 Nolten
 Noltenius
 Nolde